Mitrella kan syfta på:

 Mitrella (djur) – släkte av snäckor
 Mitrella (växter) – ett släkte av växter